Olaszország
San Fedele, templom Milánóban
San Fedele Intelvi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyébenn